«Сле́жка» () — кинофильм, комический детектив. Премьера в кинотеатрах США состоялась 5 августа 1987 года.

Сюжет 
Из мест заключения сбежал опаснейший преступник Ричард Монтгомери. Одно из немногих мест его возможного появления — дом его бывшей подруги Марии, которая теперь живёт одна. Полицейские-напарники Крис и Билл получают задание по скрытому наблюдению за домом женщины. В процессе слежки возникает множество забавных ситуаций. Кроме того, Крису понравилась Мария и постепенно он влюбляется. Он решает с ней познакомиться, сделав романтичное признание. Но сбежавший преступник всё же объявляется, и события приобретают опасный оборот.

В ролях 
 Ричард Дрейфусс — Крис Лечче, детектив
 Эмилио Эстевес — Билл Реймерс, детектив
 Мэделин Стоу — Мария Макгуаэр
 Эйдан Куинн — Ричард «Стик» Монтгомери
 Дэн Лория — Фил Колдшэнк, детектив
 Форест Уитакер — Джек Писмо, детектив
 Иэн Трейси — Кэйло Риз

Примечания

Ссылки 
 Обзор и критика фильма Washington Post

Кинокомедии США
Детективные фильмы США
Фильмы о полицейских
Фильмы США 1987 года